Cascina Malpaga ima više značenja:
 Cascina Malpaga, Bergamo
 Cascina Malpaga, Brescia
 Cascina Malpaga, Varese